Castelluccio (Castel San Giorgio), een plaats in de Italiaanse gemeente Castel San Giorgio
 Castelluccio (Pescorocchiano), een plaats in de Italiaanse gemeente Pescorocchiano
 Castelluccio (Porretta Terme), een plaats in de Italiaanse gemeente Porretta Terme
 Castelluccio (Norcia), een plaats in de Italiaanse gemeente Norcia